

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Émile de Najac, (1828-1899), librettiste français ;
 Benoît Georges de Najac, (1748-1826), administrateur français ;

Toponymie et division administrative
 Najac, commune française située à l'ouest du département de l'Aveyron dans la région Midi-Pyrénées ;
 Saint-André-de-Najac, commune française, située dans le département de l'Aveyron en région Midi-Pyrénées ;
 Le canton de Najac, division administrative française située dans le département de l'Aveyron et la région Midi-Pyrénées ;
 La Communauté de communes du Canton de Najac, structure intercommunale française, située dans le département de l'Aveyron

Patrimoine bâti
 Le château de Najac, une forteresse royale, située dans la commune de Najac ;
 La fontaine de Najac, une fontaine située à Najac, en France ;
 La porte de ville est une porte de ville située à Najac, en France ;
 La maison du Sénéchal est une maison située à Najac, en France ;
L'église Saint-Jean, est une église catholique située à Najac, en France ;

Cinéma
 Ici Najac, à vous la terre, film français réalisé par Jean-Henri Meunier en 2005 ;

Homonymie de patronyme